Straubel ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Straubel (* 1958),  deutscher Radrennfahrer
 Jeffrey B. Straubel (* 1975), US-amerikanischer Unternehmer
 Marco Straubel (* 1981), deutscher Rennfahrer
 Marie Straubel (1865–1944), deutsche Frauenrechtlerin
 Rolf Straubel (* 1951), deutscher Historiker
 Rudolf Straubel (1864–1943), deutscher Physiker
 Sebastian Straubel (* 1983), deutscher Politiker (CSU)